Diocesi di Deventer – diocesi cattolica
 Diocesi di Deventer – diocesi vetero-cattolica